Шарло́тта Бю́лер (; 20 декабря 1893, Берлин — 3 февраля 1974, Штутгарт) — психолог, доктор философии, специалист по детской психологии. Ученица Эдмунда Гуссерля, жена Карла Бюлера. Считала, что в основе человеческой природы лежит «намерение» (интенция). На основе изучения реальных биографий представителей различных социальных групп Шарлотта Бюлер сформулировала идею о многофазности  жизненного пути человека, где понятие фазы указывает на изменение направления развития.

Ш. Бюлер возглавила Ассоциацию гуманистической психологии, созданную совместно с Карлом Роджерсом и Абрахамом Маслоу.

Биография 
Шарлотта Бюлер (урождённая Малаховски) родилась 20 декабря 1893 года в Берлине. После окончания школы изучала естественные и общественные науку в университете Фрайбурга и в Берлинском университете.

Осенью 1915 года для работы над диссертацией переехала в Мюнхен, где в Психологическом институте преподавал основатель вюрцбургской школы психологии Освальд Кюльпе. Там она познакомилась со своим будущим мужем Карлом Бюлером. 4 апреля 1916 года они поженились.

В 1918 году Шарлотта Бюлер защитила диссертацию в Мюнхене и получила степень доктора философских наук.

Шарлотта Бюлер продолжила изучение детской и подростковой психологии. Стала профессором Венского университета.

После Аншлюса Австрии Шарлотта Бюлер с мужем были вынуждены прекратить работу в университете из-за еврейского происхождения. Они переехали в Осло, где она работала профессором в Университете Осло. В 1940 году вслед за своим мужем эмигрировала в США. В 1942 году устроилась на должность главного психолога в Центральной больнице Миннеаполиса. В 1945 году получила американское гражданство и переехала в Лос-Анджелес, где стала главным психологом в больнице округа. Там она проработала до 1958 года, в то же время она была профессором психиатрии в Университете Южной Калифорнии.

Затем занималась частной практикой в Беверли-Хиллз.

Её муж умер 24 октября 1963 года в Лос-Анджелесе. Сама Шарлотта Бюлер заболела в 1970 году и переехала в 1971 году вместе со своими детьми в Штутгарт, где умерла 3 февраля 1974 года в возрасте 80 лет.

Примечания

Литература 
 HPSY.RU — экзистенциальная и гуманистическая психология 
 Manfred Berger: Bühler, Charlotte Berta, in: Hugo Maier (Hrsg.): Who is who der Sozialen Arbeit, Freiburg/Brsg. 1998, S. 115-116
 Manfred Berger: Zum 100. Geburtstag von Charlotte Bühler, in: Unsere Jugend 1993, S. 525-527
 Charlotte Bühler: Selbstdarstellung. In: Ludwig Pongratz u. a. (Hrsg.): Psychologie in Selbstdarstellungen. Band 1. Huber, Bern u. a. 1972, ISBN 3-456-30433-1, S. 9–42.
 Gerald Bühring: Charlotte Bühler oder Der Lebenslauf als psychologisches Problem. Lang, Frankfurt am Main u. a. 2007, ISBN 3-631-55743-4 (Beiträge zur Geschichte der Psychologie 23), (Biographie).
 Barbara Reisel: Bühler, Charlotte. In: Gerhard Stumm u. a.: Personenlexikon der Psychotherapie. Springer, Wien u. a. 2005, ISBN 3-211-83818-X, S. 77–79.

Психологи Германии
Женщины-учёные